Barrio ("quartiere", "rione" in spagnolo) può riferirsi a:

Cinema 
 Barrio – film del 1947 diretto da Ladislao Vajda
 Barrio – film del 1999 diretto da Fernando León de Aranoa

Musica
Barrio – singolo di Mahmood del 2019

Persone

Barrio
 Diego Martínez Barrio – politico spagnolo
 Gabriele Barrio – umanista e storico italiano
 Julián Barrio Barrio – arcivescovo cattolico spagnolo
 Sebastian Barrio – attore pornografico francese

Cognomi composti
 Cristina López Barrio – scrittrice e avvocata spagnola
 Diego Martínez Barrio – politico spagnolo